Barnby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Barnby – civil parish w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Barnby in the Willows – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Barnby Dun – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Barnby Moor – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire